Торонто Блю Джейс в сезоне Главной лиги бейсбола 1996 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 4 место в своём дивизионе, выиграв 74 матча в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 25
 Выигрышей: 11
 Поражений: 14
 Процент побед: 44
 Очков набрано: 150
 Очков пропущено: 160

Май 

 Игр: 28
 Выигрышей: 13
 Поражений: 15
 Процент побед: 46.43
 Очков набрано: 123
 Очков пропущено: 127

Июнь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 12
 Поражений: 15
 Процент побед: 44.44
 Очков набрано: 145
 Очков пропущено: 146

Июль 

 Игр: 27
 Выигрышей: 13
 Поражений: 14
 Процент побед: 48.15
 Очков набрано: 132
 Очков пропущено: 135

Август 

 Игр: 29
 Выигрышей: 14
 Поражений: 15
 Процент побед: 48.28
 Очков набрано: 126
 Очков пропущено: 142

Сентябрь 

 Игр: 26
 Выигрышей: 11
 Поражений: 15
 Процент побед: 42.31
 Очков набрано: 90
 Очков пропущено: 99

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Торонто Блю Джейс
МЛБ в сезоне 1996